Edmunds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George F. Edmunds, Jr.
 Malcolm Edmunds